De Woerd (De Meern), een woonwijk in het Utrechtse stadsdeel Vleuten-De Meern
 De Woerd (Driebergen), een natuurgebied van het Utrechts Landschap tussen Driebergen-Rijsenburg en Odijk

Zie ook 
 Woerd (doorverwijspagina)